Ausobsky ist der Nachname von

 Albert Ausobsky (* 1934), Entomologe
 Alois Ausobsky, Politiker